Miejscowości w Rosji (ros. Дорогобуж):
 Dorohobuż – miasto w obwodzie smoleńskim, położone nad Dnieprem, centrum rejonu dorohobuskiego, dawna stolica udzielnego księstwa w ramach księstwa smoleńskiego 
 Dorohobuż – wieś w obwodzie nowogrodzkim, w rejonie batieckim, w gminie wiejskiej Mojka (Мойкинское сельское поселение)
 dawny gród Dorohobuż, stolica udzielnego księstwa w ramach Wielkiego Księstwa  Twerskiego, obecnie wieś Dorożajewo w obwodzie twerskim, w rejonie zubcowskim, centrum administracyjne miejscowej gminy wiejskiej (Дорожаевское сельское поселение)
Miejscowości na Ukrainie (ukr. Дорогобуж):
 Dorohobuż – wieś w obwodzie rówieńskim, w rejonie hoszczańskim, w silskiej radzie Horbaków, dawna stolica udzielnego księstwa